Papansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Papansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Papansaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar